B Division (metro van New York) - deel van de metro van New York
 B Divizion - tweede niveau van het voetbal op Cyprus
 Tuvalu B-Division - tweede niveau van het voetbal op Tuvalu
 Segunda División B - derde niveau van het voetbal in Spanje